Chertsey puede referirse a diversos lugares:

( Quebec)
 Lago Chertsey, estanque en Lanaudière.
 Chertsey, municipio en Lanaudière.
 Petit-Chertsey, población en Lanaudière.

Chertsey, municipio de Surrey (Inglaterra).